VV Geel Wit, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Buren, Ameland
 SV Geel Wit '20, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Haarlem